Пікша — морська риба родини тріскових

Пікша — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Пікша — присілок, Сернурський район, Марій Ел